

Patronyme 
Arantes est un nom de famille notamment porté par :
 Alberto Arantes (1939-1991), chef d'orchestre brésilien ;
 Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), footballeur brésilien connu sous le nom de Pelé ;
 Guilherme Arantes (1953-), chanteur brésilien ;

Toponymie 
 Altino Arantes, gratte-ciel de São Paulo ;

Homonymie de patronyme